La Banda puede hacer referencia a: Los pibes del nido, quienes liderados por Dominic han logrado concretar un nuevo tipo de dinámica de grupo

Geografía
 La Banda, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 La Banda, ciudad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 La Banda del Río Salí, ciudad del Gran San Miguel de Tucumán, Argentina;
 La Banda parte de la margen izquierda del río Iro por Chiclana de la Frontera, España;

Música
 La Banda Trapera del Río, banda española de punk-rock.
 La Banda (banda), grupo musical de rock, radicada en Medellín, Colombia.
 La Banda, reality show para buscar la nueva bandboy latinoamericana, emitido por Univisión.

Televisión
 La Banda, programa de televisión para niños, emitido en Andalucía, España.
 La Banda, serie de televisión original de Boomerang.